SU har flere betydninger:

 SU – Statens Uddannelsesstøtte
 SU (karburatorfabrik) – en engelsk karburatorfabrik
 .su – et nationalt topdomæne der var reserveret til det daværende Sovjetunionen
 Samarbejdsudvalg – et organ for drøftelser mellem arbejdsgivere og ansatte
 Skanderup Ungdomsskole – en grundtvigsk efterskole nær Kolding i Sydjylland
 Forkortelse for "Svar udbedes" i forbindelse med en invitation
 Typeforkortelse for fly fra det russiske flydesign-bureau Sukhoj